Iga Świątek era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Ashleigh Barty.

In finale, la Barty ha sconfitto Elena Rybakina con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (Campionessa)
  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Paula Badosa (primo turno)

<li>  Iga Świątek (semifinale)<li>
  Sofia Kenin (quarti di finale)
  Elena Rybakina (finale)
  Elina Svitolina (primo turno)

Wildcard 

  Priscilla Hon (secondo turno)

 Storm Sanders  (primo turno)

Qualificate 

  Marie Bouzková (secondo turno)
  Lucia Bronzetti (primo turno)
  Maddison Inglis (primo turno)

  Dar'ja Saville (primo turno)
  Ulrikke Eikeri  (primo turno)
  Despina Papamichail  (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

 

Adelaide International 2022